3 miejscowości w Polsce: 
 Niedźwiedzkie – wieś w woj. podlaskim, w pow. grajewskim, w gminie Szczuczyn 
 Niedźwiedzkie – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. ełckim, w gminie Prostki 
 Niedźwiedzkie – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. oleckim, w gminie Wieliczki
 Niedźwiedzkie – osada w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. oleckim, w gminie Wieliczki